

Biografia 
Era figlia di Rodolfo III di Sassonia-Wittenberg, duca di Sassonia-Wittenberg e di Barbara di Legnica.

Sposò, il 25 agosto 1411, Giovanni l'Alchimista, figlio di Federico I di Brandeburgo.

Discendenza 
Barbara e Giovanni ebbero quattro figli:

 Barbara (1423-1478), sposò Ludovico III Gonzaga, marchese di Mantova;
 Rodolfo (1424-1424);
 Elisabetta (1425-1465), sposò in prime nozze Gioacchino di Pomerania e in seconde nozze Wartislaw X di Pomerania;
 Dorotea (1430-1495), sposò in prime nozze Cristoforo di Baviera e in seconde nozze Cristiano I di Danimarca.

Bibliografia 
 Lorenz Friedrich Beck: Herrschaft and Territorium des Herzöge of Saxe-Wittenberg (1212–1422). Potsdam, 2000. ISBN 3-932981-63-4

Altri progetti 

Wettin